Анита Брием (; род. , Рейкьявик) — исландская актриса.

Биография 
Анита Брием родилась 29 мая 1982 года в городе Рейкьявик, Исландии. Начала карьеру актрисы в 9 лет, играя в национальном театре Исландии. В 16 лет она переехала в Англию. В 2004 году окончила Королевскую Академию Драматического Искусства в Лондоне.

Дебютировала в 2004 году в эпизоде сериала «Врачи». Известна благодаря ролям в фильмах «Монахиня», «Путешествие к центру земли 3D» и «Дилан Дог: Хроники вампиров». В 2016 году получила премию «Northern Light Talent».

В 2021 году была номинирована на премию «Edda Awards» в категории «Актриса года».

Фильмография

Примечания